Кристач Дамо (; 20 апреля 1933, Фиери, Албания — 14 августа 2022, Анкона, Италия) — албанский кинорежиссёр, сценарист, кинокритик и педагог. Народный артист Албании (1987).

Биография 
Окончил институт кинематографии в Будапеште. Работал на киностудии «Kinostudio Shqiperia e Re» («Новая Албания»). Начинал как сценарист, снял несколько документальных фильмов.

Первый же фильм режиссёра К. Дамо (одновременно его дипломная работа) «Тана» (1958) участвовал в конкурсном показе Первого Московского международного кинофестиваля (I ММКФ) 1959 года.

В течение многих лет был художественным руководителем киностудии. К. Дамо воспитал плеяду молодых албанских кинорежиссёров.

В 1979 году получил звание «Заслуженный артист» (), а с 1987 — «Народный артист НСРА» ().

В 2000 году на XI Кинофестивале республики был удостоен премии за многолетний вклад в киноискусство.

Скончался 14 августа 2022 года.

Фильмография 
С начала творческой карьеры снял 11 художественных и 5 документальных кинолент.

 1958 — Тана / Tana
 1959 — Фуртуна / Furtuna
 1963 — Специальное задание / Detyrë e posaçme
 1965 — Первые годы / Vitet e para
 1970 — Следы / Gjurma
 1971 — Военное утро / Mëngjeze lufte
 1973 — Борозды / Brazdat
 1978 — В глубине темноты / Nga mesi i errësirës
 1982 — Осенние оправдания / Qortimet e vjeshtës
 1984 — Решение / Vendimi
 1987 — Невидимый мир / Botë e padukshme

Примечания

Ссылки 
 Kristaq Dhamo в базе Internet Movie Database (IMDb) 

Народные артисты Албании